Richard Althaus ist der Name folgender Personen:

* Richard Althaus (Richter) (1852–nach 1919), deutscher Richter
 Richard Althaus (Schriftsteller) (1905–1995), deutscher Schriftsteller